Loones ist der Familienname folgender Personen:

 Honoré Loones (1910–1981), belgischer Politiker 
 Jan Loones (* 1950), belgischer Politiker
 Sander Loones (* 1979), belgischer Politiker